Ftios es, en la mitología romana, el nombre que recibe un hijo de Neptuno y Larisa, el cual dio su nombre a la ciudad de Ftía en Tesalia y a la región de Ftiótide.

Referencias 

Personajes de la mitología romana